Akinetón Retard — чилийский музыкальный коллектив, играющий прогрессивную рок-музыку. Музыку коллектива сравнивают с такими течениями внутри прог-рока, как RIO, zeuhl, кентербери. При этом отмечается, что коллектив нашёл своё неповторимое звучание, в котором присутствуют саксофон, кларнет наряду с гитарой, бас-гитарой и ударными.

Название позаимствовано у лекарства, используемого при болезни Паркинсона.

Состав 
 Тандераль Анфурнес (Tanderal Anfurness (García-Huidobro)) — электрогитара, вокал
 Эстратос Акриас (Estratos Akrias (Arias)) — сопрано- и тенор-саксофоны, вокал
 Большек Традиб (Bolshek Tradib (Bidart)) — ударные, вокал
 Лектра Сельдрей (Lectra Celdrej (Jeldres)) — бас-гитара
 Эден Оксаррак (Edén Ocsarrak (Carrasco)) — альт- и тенор-саксофоны, вокал

Дискография 
 1999 — Akinetón Retard
 2001 — Akranania
 2003 — 21 Canapés
 2004 — Akinetón Ao Vivo
 2006 — Cadencia Urmana

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Akinetón Retard в энциклопедии GEPR.

Музыкальные коллективы Чили
Группы прогрессивного рока
Группы авант-прога
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году